Formula Renault 2.0 NEC 2010 var den femte säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 2.0 Northern European Cup. Den första tävlingshelgen kördes på Hockenheimring den 17-18 april, och den sista på Nürburgring den 16-17 oktober. Ludwig Ghidi vann förarmästerskapet med KEO Racing.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställning 
Poängfördelning

Källor 

2010
Motorsportevenemang 2010